Rhododendron 'Humboldt' — сорт вечнозелёных рододендронов. 

Гибрид рододендрона кэтевбинского ().

Биологическое описание 
Вечнозелёный, компактный, сильно ветвистый кустарник высотой 1,5—2 м. В Германии в возрасте 15 лет высота около 150 см, ширина около 180 см.

Листья кожистые, продолговато-эллиптические, до 12 см длиной, 3—5 см шириной, сверху тёмно-зелёные, снизу бледнее, блестящие, голые.

Соцветия шарообразные, несут 16—20 цветков.

Цветки светло-пурпурово-розовые с чёрно-красным пятном, диаметр около 80 мм. Аромат отсутствует. Тычинки фиолетовые.

Цветение обильное, в июне. Продолжительность около 30 дней.

В культуре 
'Humboldt' является одним из самых популярных и распространенных сортов рододендрона в Северной Германии. В Финляндии редок. Его выносливость не вполне достаточна, хотя он неплохо переносит зимы под защитой снежного покрова. В Северной Германии 'Humboldt' достигает более двух метров в высоту, однако в Финляндии, из-за тяжести снега и низкой морозостойкости, его высота едва превышает один метр. При зимовке под снегом цветёт нормально. В средней полосе России зимует под лёгким укрытием (листьями и лапником). 

Выдерживает понижения температуры до −29 °С.

Болезни и вредители

Потомки Rhododendron 'Humboldt' 
 'Andrea' Ottomar Domschke (до 1978) (= 'Gudrun' × 'Humboldt')
 'Angelique' Bernhard Knorr (около 1985) (= 'Adriaan Koster' × 'Humboldt')
 'Barnowl' Bernhard Knorr (1975) (= 'Johann' × 'Humboldt’
 'Bastl (alt)' Bernhard Knorr (до 1987) (= ('Cunningham's White' × 'Cunningham's White') × 'Humboldt')
 'Caucaboldt' Bernhard Knorr (до 1972) (= 'Ochroleucum' × 'Humboldt')
 'Dancing Eyes' Uwe Genzel (1986) (= 'Humboldt' × R. degronianum ssp. yakushimanum var. yakushimanum)
 'Doberluger Weiße' Erich Herrmann (1964) (= 'Madame Carvalho' × 'Humboldt')
 'Elstertal' Erich Herrmann (1964) (= 'Madame Carvalho' × 'Humboldt')
 'Emil Pusch' Bernhard Knorr (1982) ((= 'Sába' × 'Humboldt’) F2)
 'Frühlingsfreude' Ottomar Domschke (до 1978) (= 'Gudrun' × 'Humboldt')
 'Hachmann's Constanze' Hans Hachmann (1959) (= 'Humboldt' × 'Kluis Sensation')
 'Hachmann's Ornament' Hans Hachmann (1957) (= 'Humboldt' × 'Direktör E. Hjelm')
 'Hannelore' Ottomar Domschke (около 1975) (= 'Gudrun' × 'Humboldt')
 'Holstein' Hans Hachmann (1959) (= 'Humboldt' × 'Catawbiense Grandiflorum')
 'Katharina' Ottomar Domschke (до 1978) (= 'Gudrun' × 'Humboldt')
 'Kokardia' Hans Hachmann (1957) (= 'Humboldt' × 'Direktör E. Hjelm')
 'Lamentosa' Hans Hachmann (1968) (= 'Humboldt' × 'Koichiro Wada')
 'Madlen' Ottomar Domschke (до 1978) (= 'Gudrun' × 'Humboldt')
 'Mandy' Berthold Leendertz (1978) (= 'Humboldt' × ('Mrs R.S. Holford' × 'Goldsworth Orange'))
 'Marina Domschke' Ottomar Domschke (до 1978) (= 'Gudrun' × 'Humboldt')
 'Meeresleuchten' Wilhelm Bruns (1971) (= 'Humboldt' × 'Mount Kibo')
 'Michael' Ottomar Domschke (до 1978) (= 'Gudrun' × 'Humboldt')
 'Paeonia' Bernhard Knorr (до 1975) (= 'Johann' × 'Humboldt')
 'Schneekrone' Hans Hachmann (1968) (= 'Humboldt' × 'Koichiro Wada')
 'Silberglanz' Hans Hachmann (1968) (= 'Humboldt' × 'Koichiro Wada')
 'Silvetta' Hans Hachmann (1968) (= 'Humboldt' × 'Koichiro Wada')

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Humboldt